Die Saison 2000/2001 war die 9. Spielzeit der Verbandsliga Berlin und die siebente Saison als fünfthöchste Spielklasse im Fußball der Männer in Deutschland. Den Staffelsieg holte sich der SV Lichtenberg 47, die damit in die Oberliga Nordost aufstiegen.

Tabelle

Quelle 
 

Fußballsaison 2000/01
2000